

Antropologia
 Civiltà Nazca – civiltà preincaica vissuta nella regione di Nazca
 Linee di Nazca – geoglifi presenti nella pampa di Nazca (Ica, Perù)

Geografia
 Nazca – città del Perù
 Provincia di Nazca – provincia del Perù

Altro 
 Nazca – anime e manga giapponesi
 Placca di Nazca – placca tettonica sudamericana
 BMW Nazca C2 – automobile sportiva degli anni novanta
 Booby Nazca – specie di uccello di mare appartenente alla famiglia Sulidae
 Nazca – Gruppo rock progressivo degli anni ottanta, di origine messicana